Hymn kan syfta på:
 Hymn – en icke-biblisk sång till Guds ära
 Hymn – en kortroman av Ayn Rand från 1938, se Lovsång (roman)
 Hymn (album) – ett musikalbum av Anders Widmark som kom ut år 2004
 Hymn (sång) – den brittiska New romanticgruppen Ultravox's andra singel från albumet Quartet
 HYMN – ett svenskt musikmagasin